Henk Anderiesen (1898—1980), een Nederlands voetballer.
 Wim Anderiesen (1903—1944), een Nederlands voetballer.
 Wim Anderiesen jr. (1931—2017), een Nederlands voetballer.